Ludvík Sicilský ( Ludovico di Sicilia ,  Luiggi di Sicilia,  Lluís de Sicília, 4. února 1338 Catania– 16. října 1355 hrad Aci) byl od 15. září 1342 do své smrti sicilským králem. V době, kdy nastoupil na trůn byl nezletilý a až do roku 1354 za něj vládl regent. Jeho skutečná vláda byla krátká, protože příští rok zemřel při vypuknutí moru. Jeho vláda byla poznamenána občanskou válkou.

Život 
Byl starším ze dvou synů sicilského krále Petra II. a jeho ženy Alžběty, dcery korutanského vévody Oty III. a byl pojmenován na počest svatého Ludvíka z Toulouse, příbuzného z otcovy strany. Již v září roku 1342 byl jako pětiletý po náhlé otcově smrti korunován v palermské katedrále sicilským králem. Regentství se ujala matka Alžběta společně se strýcem Janem, vévodou z Randazza. Strýc, diplomat schopný zmírnit napětí panující mezi místními starousedlíky a katalánskou šlechtou, zemřel roku 1348 na morovou nákazu a na smrtelné posteli stanovil svým nástupcem v pozici regenta Katalánce Blasca Alagonu. Toto rozhodnutí rozdmýchalo staré vášně a země se dostala až k občanské válce, která skončila roku 1350. Po královnině smrti roku 1352 regentství převzala Ludvíkova starší sestra Konstancie.
 
Roku 1355 mor udeřil znovu a Ludvík vyděšený skonem bratrance Fridricha marně hledal záchranu před nákazou na hradě Aci. Zemřel v říjnu téhož roku a byl pohřben v kapli sv. Kříže v katedrále v Catanii. Královskou korunu převzal jeho mladší bratr Fridrich.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  www.mittelalter-genealogie.de

Barcelonská dynastie
Sicilští králové
Oběti moru 14. století
Narození v Catanii
Úmrtí na Sicílii
Pohřbení v katedrále v Catanii
Narození 4. února
Narození v roce 1338
Úmrtí 16. října
Úmrtí v roce 1355
Muži